Die Diamond Nine / Poolcomps.com German Open 2007 waren das 85. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 3. bis 5. Mai 2007 im Billardcafe Die Drei des BC Sindelfingen in Sindelfingen statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Daryl Peach, der im Finale den Schweizer Dimitri Jungo mit 10:3 besiegte. Bester Deutscher war Ralf Souquet, der im Halbfinale Jungo mit 7:10 unterlag.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 German Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 German Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

085
Billardturnier in Sindelfingen
Poolbillardveranstaltung 2007